Gilles Delaigue (1949- ), joueur français de rugby à XV ;
 Philippe Delaigue (1961- ), metteur en scène français ;
 Victor-Constantin Delaigue (1878-1968), sculpteur français ;
 Yann Delaigue (1973- ), joueur français de rugby à XV.